Thyridium kan syfta på:

 Thyridium (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Thyridium (svampar) – ett släkte av svampar
 Thyridium (växter) – ett släkte av växter